Toponímia:
És un iterònim, o nom de camí, present a diferents indrets dels Països Catalans:
 Camí de l'Obac, camí del poble d'Erinyà, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Camí de l'Obac, camí de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en el terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà